Такео () е една от двайсетте провинции в Камбоджа. На север граничи с провинция Кампонг Спъ, на юг с Виетнам, на запад с Кампот, а на изток с провинция Кандал.

Административно деление 
Провинция Такео се състои от един самостоятелен град-административен център Такео и от 10 окръга, които от своя страна се делят на 100 комуни, в които влизат общо 1117 села.

Източници 

Провинции в Камбоджа